Кеиди Баре (; 28 августа 1997 года, Фиери) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника, выступающий за испанский клуб «Эспаньол» и национальную сборную Албании.

Клубная карьера

«Малага» 
31 августа 2018 года Баре перешёл в «Малагу» и присоединился к их резервной команде в третьем дивизионе. Находясь в «Малага B», был игроком основы, играя каждый матч все 90 минут. Вскоре после этого он был переведен в старший состав, [12] дебютировав в Сегунде 11 ноября в выездной игре против хихонского «Спортинга».

«Эспаньол» 
22 сентября 2020 года подписал 4-летний контракт с клубом «Эспаньол».

Карьера в сборной

Молодёжные 
Кеиди Баре прошёл все ступени молодёжных сборных Албании. Он участвовал в отборочном турнире к Чемпионату Европы 2014 среди юношей до 17 лет и 26 марта 2014 года забил свой первый гол за сборную. Также участвовал в отборочном турнире Чемпионате Европы 2015 среди юношей до 19 лет, но тоже не получается попасть на основной турнир. Вместе с Молодёжной сборной участвовал в отборах к Чемпионату Европы среди молодёжных команд 2017 года и Чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2019 года.

Основная 
28 марта 2017 года был впервые вызван на сборы основной команды Албании. Дебютировал на поле 26 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Норвегии.

14 октября 2019 года забил свой первый гол за сборную в ворота Молдавии в отборочном матче к ЧЕ-2020.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 5 / забито голов: 1; победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3.eu-football.info.

Примечания 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Аполония»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Эспаньол»